El nombre Odilón, Odilon u Odilo puede hacer referencia a:

 Odilón de Baviera (f.748), duque de Baviera (736-748).
 Odilón de Gerona (s.IX), conde de Gerona.
 Odilón de Cluny (961-1049), abad de Cluny (994-1049).
 Odilon Redon (1840-1916), pintor francés.
 Odilo Lotario Globocnik (1904-1945), general de las Schutzstaffel austríaco.
 Odilo Pedro Scherer (n.1949), cardenal brasileño, arzobispo de São Paulo, Gran-Canciller de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP).
 Odilon Kossounou (n.2001), futbolista marfileño.
 Odilo de Stavelot, abad de Stavelot.